Peter Crohn ist der Name folgender Personen:
* Peter Crohn (Geologe) (1925–2015), australischer Geologe
 Peter Crohn, Pseudonym des Schriftstellers Helmut Krohne (* 1953)